

Architettura 
 Castelo dos Mouros – fortificazione nel distretto di Lisbona

Geografia 
 Castelo – comune del Brasile nello Stato dell'Espírito Santo
 Castelo – ex freguesia del Portogallo e quartiere della città di Lisbona
 Castelo de Paiva – comune portoghese nel distretto di Aveiro
 Castelo de Vide – comune portoghese nel distretto di Portalegre

Pagine correlate 
 Castelo Branco (disambigua)
 Monte Castelo